Nonthaburi (provincie), een provincie in het midden van Thailand.
Amphoe Mueang Nonthaburi, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het midden van Thailand.
Nonthaburi (stad), de hoofdstad van zowel het district als de gelijknamige provincie in Thailand